Landwirtschaftsrat kann folgendes bezeichnen:

 den Titel Landwirtschaftsrat, siehe Nichtakademischer Titel

Im deutschen Kaiserreich und der Weimarer Republik bestanden auf Reichsebene und in den einzelnen Ländern Landwirtschaftsräte als Organisationen der Landwirte:
 Reichsebene: Deutscher Landwirtschaftsrat
 Baden:  Landwirtschaftsrat (Baden)
 Bayern:  Landwirtschaftsrat (Bayern)
 Reichsland Elsaß-Lothringen: Landwirtschaftsrat (Elsaß-Lothringen)
 Großherzogtum Hessen: Landwirtschaftsrat (Großherzogtum Hessen)
 In der DDR bestand der Landwirtschaftsrat beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik und die Bezirks- und Kreislandwirtschaftsräte, siehe Landwirtschaftsrat (DDR)